Guinle pode se referir a:

 Guinle (família) - família tradicional da cidade brasileira do Rio de Janeiro
 Guilhermina Guinle - atriz brasileira
 Jorginho Guinle - playboy e milionário brasileiro, célebre por suas ligações amorosas com atrizes de Hollywood das décadas de 1940 e 1950
 Octávio Guinle 
 Eduardo Pallasim Guinle

Ver também
Parque Eduardo Guinle - conhecido apenas como Parque Guinle, um parque público localizado no bairro de Laranjeiras, na cidade brasileira do Rio de Janeiro
Estádio Eduardo Guinle - estádio de futebol pertencente ao Friburguense Atlético Clube, localizado na cidade brasileira de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro

Desambiguação